Valter Giuliani (* 12. Dezember 1960 in Cantù) ist ein italienischer Astronom. Während seiner Arbeit am Osservatorio Astronomico Sormano entdeckte er zahlreiche Asteroiden. Seit 1992 lehrt er Physik am Institut Alessandro Greppi der höheren Schule in Monticello Brianza.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Italiener
Geboren 1960
Mann